Esteban Valencia puede referirse a:

 Esteban Valencia (1972-), exfutbolista y entrenador chileno;
 Esteban Valencia Reyes (1999-), futbolista chileno que juega en Unión La Calera.